A 2018–2019-es magyar labdarúgó-bajnokság második osztályát húsz csapat részvételével rendezték meg.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 
 Kiesett a másodosztályba
 Vasas, 11. helyezettként
 Balmazújváros, 12. helyezettként
 Feljutott az élvonalba
 MTK Budapest, a másodosztály győzteseként
 Kisvárda, a másodosztály 2. helyezettjeként
 Kiesett a harmadosztályba
 Szolnok, 18. helyezettként
 Szeged 2011, 19. helyezettként
 Sopron, 20. helyezettként
 Feljutott a másodosztályba
 Monor, az NB III keleti csoportjának győztese
 Tiszakécske, az NB III középcsoportjának győztese
 Kaposvári Rákóczi, az NB III nyugati csoportjának győztese

Csapatok és stadionok

Csapatok adatai

Csapatok eloszlása megyék szerint

A bajnokság végeredménye

Kereszttáblázat

Helyezések fordulónként

Vezetőedző-váltások

Jegyzetek

További információk
 Az MLSZ honlapján

magyar 2
Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok